Ме́рвин Леро́й (; 15 октября 1900 — 13 сентября 1987) — американский кинорежиссёр, кинопродюсер, актёр.

Биография 
Родился в еврейской семье. Его дед со стороны отца владел процветающим универмагом в Сан-Франциско. Землетрясение 1906 года уничтожило универмаг; он был хорошо застрахован, но страховая компания обанкротилась от последствий землетрясения. Таким образом семья Лероя оказалась разорена. Для заработка молодой Мервин продавал газеты, участвовал как певец в шоу молодых дарований, затем в водевилях. Вскоре он вместе со своим двоюродным братом Джесси Ласки отправился в Голливуд.

Работал костюмером, ассистентом оператора, затем участвовал в немом кино как автор гэгов и актёр. В 1927 году дебютировал как режиссёр фильмом «Некуда идти».

В первой половине 1930-х годов поставил свои наиболее прославленные фильмы — «Маленький Цезарь» (1931), «Я — беглый каторжник» (1932), «Золотоискатели 1933-го года» (1933). В 1938 году стал главой MGM, где, в частности, выступил продюсером и отчасти режиссёром фильма «Волшебник страны Оз». Благодаря Лерою получили известность такие актёры, как Кларк Гейбл, Лоретта Янг, Роберт Митчем и Лана Тёрнер.

8 февраля 1960 года он получил звезду на голливудской «Аллее славы» за вклад в киноиндустрию.

Избранная фильмография 
 1931 — Маленький Цезарь / Little Caesar
 1931 — Пять последних звёзд / Five Star Final
 1932 — Две секунды / Two Seconds
 1932 — Трое в паре / Three on a Match
 1932 — Я — беглый каторжник / I Am a Fugitive from a Chain Gang
 1932 — Высокое давление / High Pressure
 1933 —  / Gold Diggers of 1933
 1936 — Энтони несчастный / Anthony Adverse
 1937 — Они не забудут / They Won’t Forget
 1940 — Мост Ватерлоо / Waterloo Bridge
 1940 —  / Escape
 1941 — Джонни Игер / Johnny Eager
 1942 — Случайная жатва / Random Harvest
 1944 — Тридцать секунд над Токио / Thirty Seconds Over Tokyo
 1946 —  / Without Reservations
 1949 —  / East Side, West Side
 1949 — Маленькие женщины
 1949 —  / Any Number Can Play
 1951 — Камо грядеши / Quo Vadis
 1952 —  / Million Dollar Mermaid
 1955 — Мистер Робертс / Mister Roberts
 1956 — Дурная кровь / The Bad Seed
 1958 —  / No Time for Sergeants
 1961 —  / The Devil at 4 O’clock
 1962 —  / Gypsy

Примечания

Литература

Ссылки 

Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Лауреаты награды имени Ирвинга Тальберга